Lesná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lesná (okres Tachov)
 Lesná (okres Znojmo)
 Lesná (okres Pelhřimov)
 Lesná (okres Třebíč)
 Lešná (okres Vsetín)